Turniej o Srebrny Kask – doroczny cykl zawodów organizowanych przez GKSŻ, w których od 1966 roku uczestniczą zawodnicy młodzieżowi (obecnie do 21. roku życia, do 1980 roku górna granica wieku wynosiła 23 lata). W 1962 roku nie było granicy wiekowej – turniej o Srebrny Kask był wówczas odpowiednikiem Złotego Kasku dla zawodników drugoligowych.

Obecnie rozgrywane są dwa półfinały, z których do finału awansuje po ośmiu żużlowców. Zwycięzca otrzymuje puchar Srebrnego Kasku. Zawody rozgrywane są według tradycyjnej tabeli 20-biegowej.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy urodzeni w roku 2002 i później.

Według klubów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 Historia Srebrnego Kasku